Orizzonte perduto – romanzo del 1933 di James Hilton.
Orizzonte perduto – film del 1937 diretto da Frank Capra.
Orizzonte perduto – film del 1973 diretto da Charles Jarrott.